La División de Honor de fútbol sala 1991-92 fue la 3ª temporada de la División de Honor de fútbol sala en España. Se jugó en dos rondas, la primera con dos grupos, de 10 y 11 equipos, y la segunda con cuatro grupos de cuatro equipos.

Temporada regular

1ª ronda

Grupo par

Grupo Impar

2ª ronda

Grupo A para el título

Grupo B para el título

Grupo C para el título

Grupo D para el título

Grupo para el descenso

Playoff

Enlaces externos 
Temporada 1991–92 en lnfs.es

Fútbol en España en 1991
Fútbol en España en 1992
Fútbol sala en 1991
Fútbol sala en 1992
Anexos:Ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala